

Personnalités 
Duc de Newcastle (1592-1676), un écuyer anglais.

Toponymes

Newcastle upon Tyne, une ville d'Angleterre dans le Tyne and Wear, souvent nommée Newcastle tout court.
Newcastle-under-Lyme, une ville d'Angleterre dans le Staffordshire.
Newcastle, une ville d'Irlande du Nord dans le comté de Down.
Newcastle dans le comté de Dublin.

Newcastle, dans la province du KwaZulu-Natal.

Newcastle, ville de l’Ontario.
Newcastle, un quartier de la cité de Miramichi, au Nouveau-Brunswick.
Paroisse de Newcastle, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick.

Newcastle, une ville de la Nouvelle-Galles du Sud.

Newcastle (Californie).
New Castle (Colorado).
New Castle (Delaware).
New Castle (Indiana).
New Castle (Kentucky).
Newcastle (Maine).
Newcastle (Nebraska).
New Castle (New Hampshire).
New Castle (New York).
Newcastle (Oklahoma).
New Castle (Pennsylvanie).
Newcastle (Texas).
Newcastle (Utah).
New Castle (Virginie).
Newcastle (Washington).
Newcastle (Wyoming).
Comté de New Castle.

Divers 
 Maladie de Newcastle.
 Newcastle Falcons équipe de rugby à XV.